Okręty US Navy o nazwie USS  "Vision":
 Pierwszy , później USS SP-744 był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-19.
 Drugi  był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-1919.

Vision